Boncourt peut faire référence à :

Toponymes 
 Boncourt, commune suisse du canton du Jura
 Boncourt, commune française de l'Aisne
 Boncourt, commune française de l'Eure
 Boncourt, commune française d'Eure-et-Loir
 Boncourt, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Boncourt, ancienne commune française du Pas-de-Calais, auj. intégrée à Fléchin
 Boncourt-le-Bois, commune française de la Côte-d'Or
 Boncourt-sur-Meuse, commune française de la Meuse

Autres 
 Gare de Boncourt à Boncourt (Jura).
 le collège de Boncourt, à Paris
 Jean-Pierre Le Tailleur de Boncourt, aussi appelé Jean-Pierre Boncourt, architecte français né en 1700, a été lauréat du grand prix de l'Académie royale d'architecture en 1724, ancêtre du prix de Rome
 Hyacinthe Boncourt, joueur d'échecs français né vers 1765 et mort en 1840
 Le prix Boncourt, décerné par la ville de Biarritz en marge du prix Goncourt (Boncourt avec un B comme Biarritz)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme